Шепетівка — місто обласного значення в Україні
 Шепетівка (табір)
 Шепетівка (станція)
 Шепетівка-Подільська